NN kan avse:

 N.N. –  av latinets nomen nescio, "jag vet inte namnet"
 NN – ett dekret angående arresteringar av motståndsmän i tyskockuperade områden, se Nacht und Nebel
 nn – ett språk, se nynorska,
 nN – nanonewton, en enhet för kraft, se Newton (enhet)